Йозеф Леопольд едлер фон Ейблер (нім. Joseph Leopold Edler von Eybler; 8 лютого 1765, Швехат Австрія — 24 липня 1846, Відень) — австрійський композитор і диригент.

Біографія 

Йозеф Ейблер народився в сім'ї музиканта і перші уроки музики отримував від свого батька; в 6 років він був прийнятий в хор хлопчиків при соборі Св. Стефана у Відні, де його наставниками стали Йозеф і Міхаель Гайдн. У 1777—1779 роках Ейблер брав уроки композиції у І. Г. Альбрехтсбергера, пізніше-у Антоніо Сальєрі.

Він грав на органі і валторні. Музично новаторськими були його струнні квінтети . Серед його покровителів Гайдна, йому 8 крім Джозефа. У червні 1790 року свідоцтво чудового таланту атестував, також кардинал Крістоф Антон Мігацції і Готфрід Ван Світен, але особливо імператриці Марії Терезії, йому запропонували роботу в якості двору запрошений вчитель музики.

Ейблер дружив з Вольфгангом Амадеєм Моцартом, який відвідав його в Швехаті в травні 1790 року і видав йому свідоцтво. в 1791 році Йозеф Ейблер виявився першим, до кого Констанція Моцарт після смерті чоловіка звернулася з проханням дописати «Реквієм»; однак, почавши роботу, Ейблер незабаром від неї відмовився. але в кінцевому підсумку була завершена Францем Ксавером солодким. Високо цінується Й. Гайдном і В. А. Моцартом.

У 1792—1793 роках Ейблер був регентом хору парафіяльної церкви кармеліток, а в 1794—1824 роках керував хором Шотландського монастиря у Відні. З 1801 року він одночасно викладав музику дітям імператора Франца II.

У 1804 році Ейблер був призначений заступником придворного капельмейстера Антоніо Сальєрі (віце-капельмейстером), а 16 червня 1824 року став капельмейстером і займав цей пост до 1834 року, коли тяжка хвороба змусила його піти у відставку: у 1833 році, під час виконання Реквієму Моцарта, Ейблера вразив апоплексичний удар.

До 1834 році Йозеф Ейблер вислужив чин, що дає дворянство, і став фон Ейблером.

У 1894 році ім'ям Ейблера був названий провулок у Відні, в районі Деблінг (Eyblergasse)

Сім'я і діти 
27 жовтня 1806 року він одружився з Терезією Мюллер (1772—1851). І у них було двоє дітей.

 Терезія (1806—1809).
 Йосип (1809—1856).

Список робіт 

 HV 1 \ Missa Sancti Hermani in C major
 HV 2 \ Missa Sancti Michaelis in C major
 HV 3 \ Missa Sancti Ludovici in C major
 HV 4 \ Missa Sancti Mauritii in C major
 HV 5 \ Missa Coronationis Ferdinandi V Regis Hungariae in C major
 HV 6 \ Missa Sancti Alberti in C major
 HV 7 \ Missa in C major
 HV 8 \ Missa Sancti Bennonis in C minor
 HV 9 \ Missa Sancti Caroli in C minor
 HV 10 \ Missa Sancti Joannis in C minor
 HV 11 \ Missa Sancti Wolfgangi in D minor
 HV 12 \ Missa Sancti Leopoldi in D minor
 HV 13 \ Missa Sancti Ignatii in E-flat major
 HV 14 \ Missa Sanctae Andreae in E-flat major
 HV 15 \ Missa Sanctorum Apostolorum in E-flat major
 HV 16 \ Missa Sancti Clementis in E major
 HV 17 \ Missa Sancti Josephi in F major
 HV 18 \ Missa Sancti Maximiliani in F major
 HV 19 \ Missa Sancti Rudolphi in F major
 HV 20 \ Missa Sancti Raineri in F major
 HV 21 \ Missa Sancti Sigismundi in F major
 HV 22 \ Missa Sanctae Eleonorae in G major
 HV 23 \ Missa Sancti Georgii in G major
 HV 24 \ Missa Sanctae Sophiae in G major
 HV 25 \ Missa pro Sabbato Sancto in G major
 HV 26 \ Missa Sancti Ferdinandi in G minor
 HV 27 \ Missa Sancti Thaddaei in A-flat major
 HV 28 \ Missa Sanctae Elisabethae in A minor
 HV 29 \ Missa Sanctae Theresiae in B-flat major
 HV 30 \ Missa Sancti Francisci in B-flat major
 HV 31 \ Missa Sancti Theodori in B-flat major
 HV 32 \ Missa Sancti Antonii in B-flat major
 HV 33 \ Missa Sanctae Annae in B-flat major
 HV 34 \ Gloria & Incarnatus for Michael Haydn's Missa in D minor
 HV 35 \ Kyrie ad Missam in Coena Domini in E minor
 HV 36 \ Sanctus in C major
 HV 37 \ Requiem in C minor
 HV 38 \ Graduale: Quem tuus amor ebriat in C major
 HV 39 \ Graduale: Cantate Domino in C major
 HV 40 \ Graduale: Omnes de Saba venient in C major
 HV 41 \ Graduale: Sperate in Deo omnis in C major
 HV 42 \ Graduale: Domine Deus omnium creator in C major
 HV 43 \ Graduale: Unam petii in C major
 HV 44 \ Graduale: Per te Dei Genitrix in C major
 HV 45 \ Graduale: Lauda Sion salvatorem in C major
 HV 46 \ Graduale: Os justi meditabitur sapientiam in C minor
 HV 47 \ Graduale: Nocte surgentes vigilemus omnes in D major
 HV 48 \ Graduale: Ecce sacerdos magnus in D major
 HV 49 \ Graduale: Te summe Jesu fontem amoris in D major
 HV 50 \ Graduale: Tua est potentia in E-flat major
 HV 51 \ Graduale: Omni die dic Mariae laudes in E-flat major
 HV 52 \ Graduale: Pater noster in E-flat major
 HV 53 \ Graduale: Specie tua in F major
 HV 54 \ Graduale: Christus factus est pro nobis in F major
 HV 55 \ Graduale: Benedicam Dominum in omni tempore in F major
 HV 56 \ Graduale: Non in multitudine est virtus tua Domine in F major
 HV 57 \ Graduale: Alma redemptoris Mater in G major
 HV 58 \ Graduale: Victimae paschali laudes in G major
 HV 59 \ Graduale: Beata gens cuius est Deus in G major
 HV 60 \ Graduale: Peccata dimittis in G major
 HV 61 \ Graduale: Dies sanctificatus illuxit nobis in G major
 HV 62 \ Graduale: Dominus in Sina in sancto in G major
 HV 63 \ Graduale: Tu Domine Pater noster in G major
 HV 64 \ Graduale: Benedictus es in A-flat major
 HV 65 \ Graduale: Ave Maria gratia plena in A major
 HV 66 \ Graduale: Cantate Domino in A major
 HV 67 \ Graduale: Magnificate Dominum mecum in B-flat major
 HV 68 \ Graduale: Exaltate Dominum Deum in B-flat major
 HV 69 \ Graduale: Iste est qui ante Deum in B-flat major
 HV 70 \ Graduale: Justus ut palma florebit in B-flat major
 HV 71 \ Graduale: Bone Deus amor Deus in B-flat major
 HV 72 \ Graduale: Populum humilem salvum in B-flat major
 HV 73 \ Graduale: Alleluia confitemini Domino in B-flat major
 HV 74 \ Graduale: Reges Tharsis et Saba in D major (doubtful)
 HV 75 \ Graduale: Domine cor mundum (doubtful, maybe composed by Oehlinger)
 HV 76 \ Offertory: Nos populus tuus in C major
 HV 77 \ Offertory: Jubilate Deo in C major
 HV 78 \ Offertory: Tui sunt coeli et tua est terra in C major
 HV 79 \ Offertory: Confirma hoc Deus in C major
 HV 80 \ Offertory: Ascendit Deus in C major
 HV 81 \ Offertory: Tres sunt qui testimonium in C major
 HV 82 \ Offertory: Audite vocem magnam dicentem in C major
 HV 83 \ Offertory: Surrexit vere tumulo in C major
 HV 84 \ Offertory in C major (text missing)
 HV 85 \ Offertory: Terra tremuit et quievit in C minor
 HV 86 \ Offertory: Si consistent adversum me castra in C minor
 HV 87 \ Offertory: Timebunt gentes nomen tuum Domine in C minor
 HV 88 \ Offertory: Domine si observaveris iniquitates in C minor
 HV 88 \ Offertory: Haec est dies qua candida in D major
 HV 90 \ Offertory: Summe Deus te semper laudum in D major
 HV 91 \ Offertory: Jubilate Deo omnis terra in D major
 HV 92 \ Offertory: Fremit mare cum furore in D minor
 HV 92 \ Offertory: Laus sit Deo in excelsis in D major
 HV 94 \ Offertory: Tremit mare in D minor
 HV 95 \ Offertory: Lux est orta in E-flat major
 HV 96 \ Offertory: Ad te o summa bonitas in E-flat major
 HV 97 \ Offertory: Levavi oculos meos in E major
 HV 98 \ Offertory: Ad te levavi animam meam in F major
 HV 99 \ Offertory: Confitebor Domino in F major
 HV 100 \ Offertory: O Maria virgo pia in G major
 HV 101 \ Offertory: Domine Deus salutis meae in G major
 HV 102 \ Offertory: Lauda Sion salvatorem in G major (incorrectly attributed to Eybler; correctly: Michael Haydns Offertory Lauda Sion, MH 215)
 HV 103 \ Offertory: Tecum principium in die virtutis tuae in G major
 HV 104 \ Offertory: Levavi in montes oculos meos in G minor
 HV 105 \ Offertory: Confitebor tibi Domine in A major
 HV 106 \ Offertory: Laudate pueri Dominum in B-flat major
 HV 107 \ Offertory: Reges Tharsis et insulae munera in B-flat major
 HV 108 \ Offertory: Magna et mirabilia sunt opera in B-flat major
 HV 109 \ Offertory: Emitte spiritum tuum in B-flat major
 HV 110 \ Antiphon: Regina coeli laetare in C major
 HV 111 \ Antiphon: Regina coeli laetare in D major
 HV 112 \ Antiphon: Salve Regina in F major
 HV 113 \ Antiphon: Salve Regina in G major
 HV 114 \ Te Deum in C major (1807)
 HV 115 \ Te Deum in C major (1814)
 HV 116 \ Te Deum in C major (1824)
 HV 117 \ Te Deum in C major
 HV 118 \ Te Deum in D major (1800)
 HV 119 \ Te Deum in D major (1819)
 HV 120 \ Te Deum in B-flat major
 HV 121 \ Hymn: Veni sancte spiritus in C major
 HV 122 \ Hymn: Alleluia in C major
 HV 123 \ Hymn: Tristes erant apostoli in C minor
 HV 124 \ Hymn: Iste confessor in D minor
 HV 125 \ Hymn: Ecce quo modo moritur justus in F major
 HV 126 \ Hymn: Coelestis urbs Jerusalem in F major
 HV 127 \ Hymn: Exultet orbis gaudiis in F major
 HV 128 \ Hymn: Tantum ergo in F major
 HV 129 \ Hymn: Veni sancte spiritus in G major
 HV 130 \ Hymn: Jesu nostra redemptio in G major
 HV 131 \ Hymn: Asperges me Domine
 HV 132 \ De profundis clamavi in G minor
 HV 133 \ Laudate Dominum in A minor
 HV 134 \ Miserere in D minor
 HV 135 \ Litaniae in F major
 HV 136 \ Tibi aeterno Deo haec cantica in G major
 HV 137 \ Die vier letzten Dinge
 HV 138 \ Die Hirten bei der krippe zu Bethlehem
 HV 139 \ Dich Schöpfer sanfter Harmonie
 HV 140 \ Il sacrifizio
 HV 141 \ Die Macht der Tonkunst
 HV 142 \ Der Zauberschwert
 HV 143 \ Overture to Der Zauberschwert for piano in B-flat major
 HV 144 \ Lied: Ein Weibchen das den ganzen Tag in C major
 HV 145 \ Lied: Es liebt sich so traulich in E-flat major
 HV 146 \ Lied: Ich bin in den Blühmond der Rosen in F major
 HV 147 \ Lied: Von Millionen eine allein in G minor
 HV 148 \ Lied: Ich will nichts von Liebe wissen in G major
 HV 149 \ Lied: Sogleich empfand ich beym Erblicken in B-flat major
 HV 150 \ Lied: Von der treue Arm umwunden in E minor
 HV 151 \ Scena ed aria for Coriolan
 HV 152 \ Scena ed quartetto for Coriolan
 HV 153 \ Vanne torna altro…Combattero da forte in D major
 HV 154 \ Dov'è la sposa mia…Svenami pur in E-flat major
 HV 155 \ Sposa d'Emireno tu sei…L'ombra incerta in E-flat major
 HV 156 \ Die Familie des T.C. Gracchus
 HV 157 \ Ouverture in C minor, Op. 8
 HV 158 \ Symphony in C major
 HV 159 \ Symphony in D major
 HV 160 \ Clarinet Concerto in B-flat major
 HV 161 \ Divertimento für die Faschingsdienstag in D major
 HV 162 \ 12 Minuets with trios for orchestra
 HV 163 \ 12 Minuets with trios for orchestra
 HV 164 \ 12 Minuets for orchestra
 HV 165 \ 12 Minuets with trios for orchestra
 HV 166 \ 12 Minuets with trios for orchestra
 HV 167 \ 12 Minuets for orchestra
 HV 168 \ 8 Minuets with trios for orchestra
 HV 169 \ 8 Minuets with trios for orchestra
 HV 170 \ 7 Minuets with trios for orchestra
 HV 171 \ 5 Minuets with trios for orchestra (2 are lost)
 HV 172 \ 13 German Dances for orchestra
 HV 173 \ 12 German Dances for orchestra
 HV 174 \ 12 German Dances with trios for orchestra (lost)
 HV 175 \ 12 German Dances for orchestra (lost)
 HV 176 \ 8 German Dances with trios for orchestra
 HV 177 \ Contredanze con 6 alternativi for orchestra
 HV 178 \ 3 Contredances for orchestra
 HV 179 \ Eccossè con 6 alternativi for orchestra
 HV 180 \ Dances for orchestra
 HV 181 \ Polonaise for orchestra in C major
 HV 182 \ String Sextet in D major
 HV 183 \ String Quintet Op. 5 in E-flat major
 HV 184 \ Viola d'amore Quintet in D major
 HV 185 \ Viola d'amore Quintet in D major
 HV 186 \ String Quintet in D major
 HV 187 \ String Quintet Op. 6 No. 2 in A major
 HV 188 \ String Quintet Op. 6 No. 1 in B-flat major
 HV 189 \ Flute Quintet in D major
 HV 190 \ String Quartet Op. 1 No. 1 in D major
 HV 191 \ String Quartet Op. 1 No. 2 in C minor
 HV 192 \ String Quartet Op. 1 No. 3 in B-flat major
 HV 193 \ String Quartet Op. 10 No. 1 in E-flat major
 HV 193a \ String Quartet Op. 2 in E-flat major
 HV 194 \ String Quartet Op. 10 No. 2 in A major
 HV 194a \ String Quartet Op. 3 in A major
 HV 195 \ String Quartet Op. 10 No. 3 in C major
 HV 195a \ String Quartet Op. 4 in C major
 HV 196 \ Variations «Augustin» for string quartet in G major
 HV 197 \ String Trio Op. 2 in C major
 HV 198 \ Piano Trio Op. 4 in E-flat major
 HV 199 \ Sonata for piano & violin Op. 9 No. 1 in C major
 HV 200 \ Sonata for piano & violin Op. 9 No. 2 in F major
 HV 201 \ Sonata for piano & violin Op. 9 No. 3 in B-flat major
 HV 202 \ Sonata for piano & violin in E-flat major
 HV 203 \ Sonata for 2 cellos Op. 7 No. 1 in G major
 HV 204 \ Sonata for 2 cellos Op. 7 No. 2 in D minor
 HV 205 \ 12 Minuets for piano
 HV 206 \ 12 German Dances with trios for piano
 HV 207 \ 12 German Dances with trios for piano
 HV 208 \ 12 Minuets with trios for piano
 HV 209 \ 12 German Dances for piano
 HV 210 \ 8 German Dances with trios for piano
 HV 211 \ 12 Dances for piano
 HV 212 \ 9 Dances for piano «Alexander's Favorit»
 HV 213 \ 10 Variations for piano in F major
 HV 214 \ 12 Variations for piano in A major
 HV 215 \ 12 Variations for piano
 HV 216 \ 3 Marches for piano
 HV 217 \ 12 Lieder
 HV 218 \ Lied: Auf Weihnacht in E major
 HV 219 \ Lied: Klagtöne in A-flat major
 HV 220 \ Lied: Das Wohltun (lost)
 HV 221 \ Lied: Von allen Sterblichen auf Erden (lost)
 HV 222 \ Studies for voice & continuo
 HV 223 \ Lied: Getröstetes Heimweh in E major
 HV 224 \ Lied: Danklied an Gott in E major
 HV 225 \ Lied: Ich will vertrauen in F major
 HV 226 \ Auf Brüder auf in B-flat major
 HV 227 \ Des Volkes Wunsch in C major
 HV 228 \ Canon: Frau Mutter schönen Namenstag in G major
 HV 229 \ Canon: Des Lebens sich zu freuen in B-flat major
 HV 230 \ Canon: Wann i a Räuscherl hab in B-flat major
 HV 231 \ Canon: Wohin du reisest, sei glücklich
 HV 232 \ Choral: Hymne an Gott in E major
 HV 233 \ Choral: Abendlied an einen Freund in A minor
 HV 234 \ Choral: Leichengesang in A-flat major
 HV 235 \ Ode an Joseph Haydn vom Fräulein Gabriele von Baumberg in C major
 HV 236 \ Ode an Joseph Haydn vom Fräulein Gabriele von Baumberg in A minor
 HV 237 \ Choral: Freimaurerkantate in F major
 HV 238 \ Choral: Aus dem blühenden Vereine (fragment)
 HV 239 \ Choral: Zufriedenheit mit Wenigen in B-flat major
 HV 240 \ Es töne dann in rascher Saiten Sturme in D major
 HV 241 \ Arrangement of Mozart's requiem in D minor
 HV 242 \ Arrangement of Haydn's Gott erhalte Franz for orchestra in G major
 HV 243 \ Choral after Haydn's Schöpfung (lost)
 HV 244 \ Arrangement of Pergolesi's Stabat Mater in F minor
 HV 245 \ Arrangement of Weigl's overture to Nachtigal und Rabe for piano in F major
 HV 246 \ Sketches of a Kyrie and a Gloria for a Mass
 HV 247 \ Mythological Ballet in E-flat major (fragment)
 HV 248 \ String Trio in E-flat major (fragment)
 HV 249 \ Choral: Laßt uns ihr Brüder in F major (fragment)
 HV 250 \ Choral: Der Wanderer in C major (fragment)
 HV 251 \ Missa Sancti Buon Compleannon in G major for piano
</div>

Література 

 
  
  .
  .

Придворні капельмейстери